Аскания может означать:
 Аскания — город и область в Вифинии, близ Никеи.
 Аскания — древнее название озера Изник.
 Аскания (Тира) — остров.
 (1216) Аскания — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 29 января 1932 года.
 Аскании — европейская аристократическая фамилия.

См. также 
 Аскания-Нова
 Асканий (значения)
 Асканийская овца